Wladimir Sawow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Sawow (Basketballspieler) (* 1928), bulgarischer Basketballspieler 
 Wladimir Sawow (Gewichtheber) (* 1932), bulgarischer Gewichtheber